Secret d'État ou Secrets d'État peut faire référence à :
 Secret d'État (au singulier)
 Secret d'État : non divulgation d'informations secrètes.
 Secret d'État (série de romans) : une série de trois romans de Juliette Benzoni.
 Secret d'État (film, 1950) (State Secret) : un film de 1950 réalisé par Sidney Gilliat avec Douglas Fairbanks Jr..
 Secret d'État (film, 2014) (Kill the Messenger) : un film de 2014 réalisé par Michael Cuesta avec Jeremy Renner.

 Secrets d'État (au pluriel)
 Secrets d'État (film, 2004), (A Different Loyalty) : un film de 2004 réalisé par Marek Kanievska avec Sharon Stone.

Ne pas confondre avec Raisons d'État (The Good Shepherd), un film de 2006 réalisé par Robert De Niro.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre